Ротсей:

 Ротсей — город в Шотландии.
 Ротсей — город в округах Уилкин,Оттер-Тейл, штат Миннесота, США.